szczyty górskie w Bułgarii:
 Golam kupen – szczyt w paśmie górskim Riła
 Golam Kupen – szczyt w paśmie górskim Stara Płanina
 Golam Kupen – szczyt w masywie górskim Witosza